Zigeunerapfel nennt man mehrere alte Apfelsorten:

 Edelborsdorfer, die älteste deutsche Apfelsorte
 Roter Eiserapfel, ein verbreiteter Lagerapfel
 Roter von Simonffi, eine in Österreich auf Streuobstwiesen weit verbreitete Apfelsorte